Mouillac, commune française de la Gironde ;
 Mouillac, commune française de Tarn-et-Garonne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France